Engelska Ligacupen 1997/1998 (officiellt Coca-Cola Cup) avslutades 29 mars 1998 och vanns av Chelsea efter 2–0 i finalen mot Middlesbrough på gamla Wembley Stadium. Efter ordinarie matchtid stod det fortfarande 0–0 men Chelsea gjorde två mål i förlängningen, ett av Frank Sinclair och ett av Roberto Di Matteo.

Resultat

''Enbart kvartsfinalerna, semifinalerna och finalen visas nedan. För fullständiga resultat se RSSSF.

Fotnoter

1997/1998
1997 i Storbritannien
1998 i Storbritannien
Fotbollssäsongen 1997/1998